Ряза́нский переу́лок — улица в центре Москвы в Красносельском районе между Рязанским проездом и Басманным переулком.

История 
Впервые упоминается в первой половине XVIII века как Средний Капитанский переулок, был назван так по расположению в Капитанской слободе. С начала XIX века был известен как Жеребцовский переулок — по фамилии домовладельца 1780 года Гаврилы Алексеевича Жеребцова. Современное название дано в 1955 году по соседнему Рязанскому проезду. Первоначально переулок проходил от Каланчёвской улицы, после прокладки железнодорожной линии он был разорван, и участок, примыкавший к Каланчёвской улице, стал называться Жеребцовским тупиком. Позднее тупик был упразднён, частично сохранившись в виде безымянного проезда.

Описание 
Рязанский переулок начинается от Рязанского проезда вблизи железнодорожной Алексеевской соединительной линии (перегон «Каланчёвская»—«Москва-Курская») и проходит на восток до Басманного переулка.

8 февраля 2016 г. двустороннее движение заменено односторонним.

Здания и сооружения

Нечётная сторона 
 № 3/8 (угол с Рязанским проездом) — издательско-полиграфический центр «Дортранспечать»; издательство «Культура и традиции».
 № 13 — автостанция «Сплайн-транс».

 № 13, стр. 11 — административное здание 1920—1930-х годов.

Чётная сторона 
 № 2 (также № 9, стр. 6 и № 9, стр. 4 по Новой Басманной улице) — дома, относившиеся к городской усадьбе XVIII—XIX веков. Строение 4 — северная богадельня.
 № 6 — бывший дом при церкви апостолов Петра и Павла на Новой Басманной. Первые 2 этажа были построены в 1896 году. В советские годы дом стал жилым, в 1948 году был надстроен двумя этажами.

Транспорт 
По переулку не проходят маршруты общественного транспорта. Ближайшие маршруты следуют по Новорязанской улице (автобусы т22, т88, 40, троллейбус Т) и по Новой Басманной улице (автобус т24). Также вблизи переулка расположен Казанский вокзал.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Схема улицы

Переулки Москвы